Unterteilung steht für:
 Kantenunterteilung in der Graphentheorie, siehe Unterteilungsgraph
 computergrafische Unterteilung eines Ausgangsgitters in Flächen, siehe Unterteilungsfläche
 Baryzentrische Unterteilung
 Unterteilung (Simplizialkomplex)